Drzewo Genealogiczne Antoniuszów

Antoniusze, plebejski ród rzymski, który zdobył znaczącą pozycję w I w p.n.e.

Antoniusze